Empor Rostock steht für folgende Sportvereine:
 HC Empor Rostock, einen Rostocker Handballverein
 SC Empor Rostock 2000, einen Rostocker Schwimmclub
 SC Empor Rostock, den Vorgängerverein von beiden